Gallian ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Gallian (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker
 Ketti Gallian (1912–1972), französische Schauspielerin
 Octave Gallian (1855–1918), französischer Maler